Aldan steht für:
 Aldan (Fluss), ein Fluss in Jakutien
 Aldan (Stadt), eine Stadt in Jakutien
 Aldanhochland, ein bis 2.264 m hohes Hochgebirge in Sibirien
 Aldan (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Aldan (Einheit), ein Längenmaß in der Mongolei

Siehe auch:
 Altan